Malyniwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 370 Einwohnern (1. April 2013).

Malyniwka ist der Verwaltungssitz und die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Das Dorf liegt im Westen des Rajon Petrowe 22 km nordwestlich des Rajonzentrum Petrowe und 15 km südwestlich der Siedlung städtischen Typs Balachiwka.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe